Каланчёвская:
 Каланчёвская — улица в Москве
 Каланчёвская — железнодорожная станция
 Каланчёвская площадь — старое название Комсомольской площади в Москве

Все эти названия происходят от Каланчёвского поля, которое тянулось в XVII веке от Земляного Вала до нынешней Краснопрудной улицы. Название местности происходило от стоявшей на северо-западной окраине поля каланчи деревянного царского дворца (который также называли Каланчёвским).